Barbery, commune française du Calvados
 Barbery, commune française de l'Oise
 Muriel Barbery (née en 1969), romancière française

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France